Az 1996–1997-es jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötödik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Partizan Beograd az 1996-97-es szezon bajnoka.
 A  Bečej és a Borac Čačak kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok
Jugoszláv 1